Eddy Gaddum, een Surinaams klarinettist, saxofonist en bandleider in de jaren 1940-1950
 Bud Gaddum, een Surinaams toetsenist, pianist, saxofonist, arrangeur en muziekpedagoog
 Glenn Gaddum jr. (1982), een Nederlands bassist.
 Glenn Gaddum sr. (1951), een Surinaams-Nederlands toetsenist, componist, producer en arrangeur